Fiholm kan syfta på:

 Fiholm, Södermanland – ett slott vid Mälaren i Jäders socken, Eskilstuna kommun
 Fiholm, Västmanland – ett säteri och fideikommiss i Rytterne socken i Västerås kommun, Västmanland

Se även
 Fiholms äpple – en äppelsort vars ursprung är okänt